Az itt található lista a Holnap Tali! című websorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat premierje 2016. november 18-án volt.

Évados áttekintés

1. évad 
Az M2 Petőfi TV a weboldalán 2016. november 28-án mutatta be az első évadot.

2. évad 
2017. március 13-án mutatta be az M2 Petőfi TV a második évadot.

3. évad

4. évad 
A negyedik évadot az M2 Petőfi TV mutatta be 2017. szeptember 4-én.

5. évad 
Az ötödik évad 2018. március 23-án indult az M2 Petőfi TV-n.

6. évad 
A 6. évad 2018. augusztus 31-én indult az M2 Petőfi TV-n.

Miniepizódok: Napi Tali!

Miniepizódok: Holnap Tali! Extra

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái